Карамышев — русская и башкирская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители:
 Карамышев, Амир Батыргареевич (1892—1918) — военный деятель, активный участник гражданской войны в России и Башкирского национального движения, ротмистр.
 Карамышев, Александр Матвеевич (1744—1791) — российский натуралист, химик, член-корреспондент Петербургской академии наук (1779).
 Карамышев, Арсений Иванович (1900—1945) — генерал-майор Рабоче-крестьянской Красной Армии.
 Карамышев, Борис Павлович (1915—2005) — советский, российский композитор, дирижёр, руководитель эстрадного оркестра «Голубой экран». Заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Карамышев, Виктор Николаевич (род. 1966) — российский политик, председатель Курской областной думы пятого созыва.
 Карамышев, Владимир Дмитриевич (1881—1936) — русский генерал-майор.
 Карамышев, Галимьян Харисович (1903—1977) — советский башкирский актёр.
 Карамышев, Георгий Петрович (1896—1956) — советский генерал-майор.
 Карамышев, Гирей Батыргареевич (1888—1922) — деятель Башкирского национального движения, член Башкирского правительства.
 Карамышев, Дмитрий Дмитриевич — полковник Карсской крепостной артиллерии, георгиевский кавалер.
 Карамышев, Мухтар Батыргареевич (1895—?) — военный деятель, активный участник гражданской войны в России и Башкирского национального движения, ротмистр.
 Карамышев, Лутфулла Гибадуллович (1917—1985) — председатель исполкома Хайбуллинского райсовета депутатов, Герой Социалистического Труда.
 Карамышев, Юсуф Ибрагимович (1825—после 1871) — кантонный начальник, войсковой старшина в Башкирском войске.



См. также 
Карамышевы (значения)